La Primera División 1948 è stata la diciottesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la diciottesima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1948 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1948
Campionato argentino di calcio